Bocca di lupo – Apertura che dà aria e luce ad un locale seminterrato oppure interrato.
 Bocca di lupo – Sistema di drenaggio delle strade che permette di mettere la griglia di scolo su un lato della strada e portare l'acqua drenata dall'altra parte. Usata spesso su strade che da un lato per motivi diversi non permettono allargamenti della strada per la costruzione di tombini e anche per risparmiare sui canali principali di scolo
Bocca di lupo – tipo di nodo scorsoio.
Bocca di lupo – Difesa accessoria delle fortificazioni.
Bocca di lupo – Pianta erbacea (Melittis melissophyllum).
Bocca di lupo – Pianta erbacea (Hermodactylus tuberosus).
La bocca del lupo – romanzo scritto Remigio Zena (ovvero da Gaspare Invrea)
La bocca del lupo – un film di Pietro Marcello